Андре́й Васи́льевич Поляко́в (род. , Ленинград) — российский , создатель коммуникативной теории права. Один из разработчиков постклассической юридической науки и интегрального правопонимания. Автор исследований по истории правовой мысли России, , профессор кафедры теории и истории государства и права юридического факультета СПбГУ. Член нескольких научных редколлегий, заместитель председателя диссертационного совета СПбГУ, автор более 170 научных и методических работ по теории и философии права, истории правовых учений. Главный редактор журнала «Известия высших учебных заведений. Правоведение» (2011—2017). Главный редактор издания «Российский ежегодник теории права» (2008—2012).

Биография 
В 1976 закончил дневное отделение юридического факультета ЛГУ. В 1987 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Возрожденное естественное право в России : Критический анализ основных концепций». С 1985 занимается преподавательской и научной деятельностью. С 1990 — преподаватель, а затем доцент и профессор кафедры теории и истории государства и права СПбГУ. В 2002 году защитил докторскую диссертацию на тему «Коммуникативная концепция права: Генезис и теоретико-правовое обоснование». Область научных интересов и преподавания — теория права и государства, философия права, история философии права, история политических и правовых учений России, методология юридических исследований, теория права в условиях глобализации. По этим дисциплинам им читаются курсы и спецкурсы студентам разных форм обучения, осуществляется руководство подготовкой аспирантов.

Основные публикации 
 Ю. Я. Баскин, Д. А. Баскин. Павел Иванович Новгородцев (Из истории русского либерализма). СПб., 1997. 96 с.:[Рецензия] / А. В. Поляков. // Правоведение. — 1998. — № 4. — С. 205—207.
 Поляков А. В. Петербургская школа философии права и задачи современного правоведения // Правоведение. — 2000. — № 2. — С. 4-23.
 
 Государственно-правовое учение Н. М. Коркунова / А. В. Поляков // Кодекс info. — 2002. — № 5 — 6. — С. 117—126.

 Общая теория права: Курс лекций / А. В. Поляков; Ассоциация юридический центр; Кафедра теории и истории государства и права Санкт-Петербургского государственного университета. — учеб. изд. — СПб.: Юридический центр Пресс, 2001. — 642 с. ISBN 5-94201-035-8
 Общая теория права: Феноменолого-коммуникативный подход: Курс лекций / А. В. Поляков; Ассоциация юридический центр; Кафедра теории и истории государства и права Санкт-Петербургского государственного университета. — 2-е изд., учеб. — СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. — 845 с. ISBN 5-94201-136-2
 Общая теория права: Проблемы интерпретации в контексте коммуникативного подхода: Рекомендовано Ученым советом СПбГУ в качестве учебника для студентов университетов, обучающихся по направлению (специальности) «Юриспруденция» / А. В. Поляков; Санкт-Петербургский государственный университет. — Учеб. изд. — СПб.: Издательский Дом Санкт-Петербургского государственного университета, 2004. — 864 с. ISBN 5-288-03339-0
 Поляков А. В. История политических и правовых учений. Учебник. СПб., 2007 (в соавторстве с И. Ю. Козлихиным и Е. В. Тимошиной).
 Общая теория права: проблемы интерпретации в контексте коммуникативного подхода: учебник- 2-е изд., исправл. и доп. / А. В. Поляков. М.: Проспект, 2016. — 832 с. ISBN 978-5-392-18085-1

 Поляков А. В., Тимошина Е. В. Общая теория права: Учебник: Рекомендовано Ученым советом СПбГУ в качестве учебника для студентов юридических вузов и факультетов / А. В. Поляков, Е. В. Тимошина; Санкт-Петербургский государственный университет. Юридический факультет. — Учеб. изд. — СПб.: Издательский Дом Санкт-Петербургского государственного университета, 2005. — 472 с. ISBN 5-9645-0013-7
 Поляков А. В., Тимошина Е. В. Общая теория права. Учебник. 2-е изд. — СПб.: Издательство С.-Петербургского гос. ун-та, 2015. — 472 с. ISBN 978-5-288-05581-1☂
 Поляков А. В. История политических и правовых учений. Учебник. 2-ое изд. СПб.: Издательский дом СПбГУ, 2015 (в соавторстве с И. Ю. Козлихиным, Е. В. Тимошиной).
 Поляков А.В. Правовые и политические учения в Древней Греции. Учебно-методическое пособие для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Юриспруденция». СПб., 2015 (в соавторстве с Д. И. Луковской).
 Луковская Д. И., Поляков А. В., Тимошина Е. В. Памяти Вадика Сумбатовича Нерсесянца: [Некролог] // Правоведение. — 2005. — № 4. — С. 254—260.
 Поляков А. В. Leon Petrazycki and his School // 23rd World IVR Congress of Philosophy of Law and Social Philosophy. Law and Legal Cultures in the 21-st Century: Diversity and Unity. Special Workshops. Abstracts. 1-6 August 2007, Krakow, Poland.
 Поляков А. В. Прощание с классикой, или как возможна коммуникативная теория права // Российский ежегодник теории права. — 2008. — № 1.
 Поляков А.В. Rationalite' et irrationalite' dans la philosophie russe du droit // La raison: e’tudes sur la pense’e russe / Sous la direction de Françoise Lesourd. Lyon, 2009. ☂
 Поляков А.В. Phenomenological-communicative Approach to Law // IVR 24th World Congress Global Harmony and Rule of Law. Abstrakts. Special Workshops and Working Groups (I). Beijing, 2009.
 Поляков А.В.Russian Theory of Law: on the Way to Synthesis? // IVR 24th World Congress Global Harmony and Rule of Law. Abstrakts. Special Workshops and Working Groups (II). Beijing, 2009.☂
 Поляков А. В. Различие и единство во взаимодействии правовых культур в XXI веке (XXIII Всемирный конгресс международной ассоциации философии права и социальной философии) // Проблеми философії права. Кіев, 2009 (в соавторстве с М. В. Антоновым и С. И. Максимовым).
 Поляков А. В. Современная теория права. Ответ критикам // Правоведение. 2011. № 6.
 Поляков А. В. Научная полемика на берегах Майна: XXV Всемирный конгресс по философии права и социальной философии // Правоведение. 2011. № 4 (в соавторстве с М. В. Антоновым и В. В. Архиповым).
 Поляков А. В. Правовая коммуникация и современное государство // Правоведение. 2011. № 6 (в соавторстве с М. В. Антоновым).
 Поляков А. В. Антрополого-коммуникативное обоснование прав человека // Права человека перед вызовами XXI века / под ред. В. В. Смирнова и А. Ю. Сунгурова. М.: РАПН, РОССПЭН. 2012.
 Поляков А. В. Что может сказать постклассическая теория права о проблемах отраслевых наук? Материалы научно-теоретического семинара «Источники трудового права» // Правоведение. № 2. 2012.
 Поляков А. В. Leon Petrazyckiʼs Legal Theory and Contemporary Problems of Law / ed. B. Melkevik // Standing Tall. Hommages à Csaba Varga. Budapest, 2012 (в соавторстве)
 Поляков А. В. Феноменолого-коммуникативная концепция права // Неклассическая философия права: вопросы и ответы. Харьков, 2013.
 Поляков А. В. Нуждается ли теория права в идеях М. Хайдеггера? // Правоведение. — № 4. — 2013.
 Поляков А. В. Верховенство права, глобализация та проблеми модернізації философії // Філософія права і загальна теорія права. Науковий журнал. № 2. 2013.
 Поляков А. В. Коммуникативные основы философии права С. Л. Франка // Мир человека: нормативное измерение — 3. Рациональность и легитимность. Сб. трудов международной научной конференции (Саратов, 13-15 июля 2013 г.). Саратов, 2013
 Поляков А.В. Энциклопедия права или интегральная юриспруденция? // Энциклопедия правоведения или интегральная юриспруденция? Проблемы изучения и преподавания. Материалы седьмых философско-правовых чтений памяти академика В. С. Нерсесянца. Отв. ред. В. Г. Графский. М., 2013.
 Поляков А.В. Традиции и инновации как движущие силы развития юридической науки // Правоведение. 2013. № 1. С. 6-13. ☂
 Поляков А. В. Верховенство права, глобализация и проблемы модернизации философии и теории права // Правоведение. 2013. № 4.
 Поляков А.В. Коммуникативный подход и российская теория права // Правоведение. № 6. 2013 (в соавторстве с М. В. Антоновым и И. Л. Честновым). ☂
 Поляков А. В. On The Concept of Legal Communication // Positivität, Normativität und Institutionalität des Rechts. Festschrift für Werner Krawietz zum 80. Geburstag / Herausgegeben von A. Aarnio, T. Hören, S.L. Paulson, M. Schulte und D. Wyduckel. Berlin: Duncker & Humblot. 2013.
 Поляков А. В. Коммуникативное правопонимание: Избранные труды. — СПб.: ООО Издательский дом «Алеф-Пресс», 2014. — 575 с. ISBN 978-5-905966-41-5☂
 Поляков А. В. Либертарное правопонимание и коммуникативный подход // Правоведение. 2014. № 3.
 Поляков А. В. Правопонимание как теоретико-правовая проблема // Правоведение. 2014. № 2. С. 6-18.
 Поляков А. В. Communicative Approach and Legal Theory // Rechtstheorie. 2014. № 1 (в соавторстве с М. В. Антоновым, И. Л. Честновым).
 Поляков А.В. Энергийная антропология права и коммуникативный подход // Этические и антропологические характеристики современного права в ситуации методологического плюрализма: сборник научных трудов / под общей ред. В. И. Павлова, А. Л. Савенка. Минск: Акад. МВД, 2015.
 Поляков А. В. О национальной идее и российской государственности // История государства и права. — 2015. — № 12.
 Поляков А. В. Возможно ли возрождение естественного права в России? // Известия высших учебных заведений. Правоведение. — 2015. — № 5. ☂
 Поляков А. В. Права человека в контексте «петражицкианской перспективы» // Правоведение. 2016. № 1.
 Поляков А. В. Признание права и принцип формального равенства // Принцип формального равенства и взаимное признание права. Коллективная монография под общей ред. В. В. Лапаевой, А. В. Полякова, В. В. Денисенко. М.: Проспект, 2016. С. 70-85.
 Поляков А. В. Права человека и суверенитет государства // Постклассическая онтология права: монография / под ред. И. Л. Честнова — СПб.: Алетейя, 2016. — 688 с.
 Поляков А. В. О понятии эффективности правового регулирования // Правовое регулирование: проблемы эффективности, легитимности, справедливости: Сборник трудов международной научной конференции (Воронеж, 02-04 июня 2016 г.) / [редколл.: Денисенко В. В. (отв. ред.), Беляев М. А.]. — Воронеж: НАУКА‐ЮНИПРЕСС , 2016. С. 19-26.
 Поляков А. В. Теория права Льва Петражицкого в свете коммуникативного подхода // Правоведение. 2016. № 5.

Литература 
 Современные проблемы правопонимания: Обсуждение монографии А. В. Полякова: «Общая теория права: Курс лекций» (СПб.: Юридический центр Пресс, 2001) // Правоведение. — 2002. — № 4.
 Коммуникативная концепция права: вопросы теории. СПб.: Питер, юридический факультет СПбГУ, 2003. — 160 с. ISBN 5-94723-397-5
 Sproede A. «Rechtsbewusstsein» (Pravosoznanie) als argument und problem russischer theorie und philosophie des rechts // Rechtstheorie. — 2004. — 35 Bd. — Heft 3/4. — S. 437—506.
 Поцелуев Е. Л. Поляков А. В., Тимошина Е. В. Общая теория права. Учебник. СПб.: Изд-во юрид. ф-та СПбГУ, 2005. 472 с.: [Рецензия] / Е. Л. Поцелуев. // Правоведение. — 2005. — № 4. — С. 225—239.
 Байтин М. И. Сущность права (современное нормативное правопонимание на грани двух веков). — М.: Изд. Дом «Право и государство», 2005. — 544 с.
 Гревцов Ю. И., Хохлов Е. Б. О юридико-догматических химерах в современном российском правоведении // Правоведение. — 2006. — № 5.
 Козлихин И. Ю. О нетрадиционных подходах к праву // Правоведение. — 2006. — № 1.
 Веденин В. С. Правопонимание и патентное право. Монография / под ред. д.ю.н. А. В. Аверина. Владимир: Транзит-ИКС, 2007. — 220 с.
 Архипов С. И. Понятие правовой коммуникации // Российский юридический журнал. — 2008. — № 6. С. 7-17.
 Варламова Н. В. Типология правопонимания и современные тенденции развития теории права. М.: Право. — 2010. — 241 с.
 Мамут Л. С. Правовое общение. Очерк теории // М.: Норма, Инфра-М, 2011. — 80 с.
 Долголенко Т. Н. Аксиологический и формально-юридический смысл толкования права // Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Казань, 2012. — 26 с.
 Лапаева В. В. Типы правопонимания: правовая теория и практика. М.: Рос. акад. правосудия, 2012—578 с.
 Варламова Н. В. Вторая германо-российская конференция «Правовая коммуникация и дифференциация права в правовых системах» // Государство и право. — 2013. — № 7. — С.111-118.
 Честнов И. Л. Постклассическая коммуникативная концепция права как «незримая коллегия» // Правоведение. — 2013. — № 5. С. 112—123.
 Коммуникативная теория права и современные проблемы юриспруденции: К 60-летию Андрея Васильевича Полякова. Коллективная монография: в 2-х т. СПб.: Издательский дом «Алеф-Пресс». СПб., 2014. Т. 1. Коммуникативная теория права в исследованиях отечественных и зарубежных ученых / Под ред. М. В. Антонова, И. Л. Честнова; предисл. Д. И. Луковской, Е. В. Тимошиной. — СПб.: ООО Издательский дом «Алеф-Пресс», 2014. — 373 с. ISBN 978-5-905966-42-2☂ Т. 2. Актуальные проблемы философии права и юридической науки в связи с коммуникативной теорией права / Под ред. М. В. Антонова, И. Л. Честнова; предисл. Д. И. Луковской, Е. В. Тимошиной. — СПб.: ООО Издательский дом «Алеф-Пресс», 2014. — 533 с. ISBN 978-5-905966-43-9☂
 Стовба А. В. Нуждается ли теория права в идеям М. Хайдеггера? (ответ на полемические замечания проф. А. В. Полякова) // Правоведение. — 2014. — № 5.
 Мосин Е. Ф., Сапун В.А. Правопонимание и инструментальная ценность права (в контексте научной концепции А. В. Полякова // Правоведение. — 2014. — № 5.
 Невважай И. Д. Что такое теория права с точки зрения философа, размышляющего о гуманитарном знании в контексте коммуникативной рациональности // Правоведение. — 2014. — № 5.
 Павлов В. И. Идея правовой коммуникации и современная антропология права // Правоведение. — 2014. — № 5.
 Пермяков Ю.Е. Правовые стратегии как коммуникационные модели: проблема описания // Правоведение. — 2014. — № 5.
 Разуваев Н. В. Современная теория права в поисках постклассической парадигмы познания // Правоведение. — 2014. — № 5.
 Сырых В. М. Прощай, классика, вперед, к материалистической теории права // Правоведение. — 2014. — № 5.
 Фиттипальди Э. Психосоциология прав человека: две петражицкианские перспективы // Правоведение. — 2014. — № 5.
 Честнов И. Л. Правовая коммуникация в контексте постнеклассической эпистемологии // Правоведение. — 2014. — № 5.
 Kommunikationssystem des Rechts — heute und morgen. Liber Amicorum Andrey Polyakov zu seinem 60. Geburstag am 12. Dezember 2014 // Herausgegeben Mikhail Antonov und Werner Krawietz. Berlin: Duncker & Humblot, 2014. — 178 c.
 Ван Хук М. Европейские правовые культуры в контексте глобализации. В честь Андрея Полякова // Правоведение. — 2014. — № 6. С. 6-24.
 Кравиц В. Тенденции к гегемонии и идущие на смену гегемонии новации в действии и исследовании: образ современной теории права // Правоведение. — 2014. — № 6. С. 25-40.
 Максимов С. И. Классическая и неклассическая модели осмысления правовой реальности в контексте коммуникативной парадигмы права // Правоведение. — 2014. — № 6. С. 41-54.
 Лапаева В. В. Коммуникативные концепции права в контексте актуальных задач российской правовой теории и практики (с позиций либертарного правопонимания) // Правоведение. — 2014. — № 6. С. 77-100.
 Овчинников А. И. Духовный смысл права в юридической герменевтике // Правоведение. — 2014. — № 6. С. 101—109.
 Ветютнев Ю.Ю. Морфологические аспекты правовой коммуникации // Правоведение. — 2014. — № 6. С. 110—117.
 Осветимская И. И. Коммуникация как конститутивный признак государства (в контексте глобализации) // Правоведение. — 2014. — № 6. С. 118—127.
 Антонов М. В. О коммуникативной теории права Андрея Васильевича Полякова // Российский юридический журнал. — 2015. — № 6.
 Коммуникативная теория права — актуальное направление юридической науки // Петербургский юрист. 2015. № 1. С. 20-29.
 Власенко Н. А. Результативность правопонимания в современной юридической науке // Журнал российского права. — 2015. — № 4. С. 5-18.
 Архипов С.И. Коммуникативная теория права А. В. Полякова // Российский юридический журнал. — 2016. — № 4. С. 20-28.
 Алёшин Д. А. Неклассическая рациональность как постмодернистская методология юридических исследований // Вопросы правоведения. — 2016. — № 1. С. 110—129.
 Будилов В. М. Общая теория права в интегральном контексте: продолжение диалога (к выходу второго издания учебника А. В. Полякова «Общая теория права: проблемы интерпретации в контексте коммуникативного подхода») // Вестник С.- Петербургского ун-та. Право, 2017. — Т. 8. — Вып. 1.
 Супатаев М. А. О коммуникативных особенностях культуры и права в российском обществе // Северо-Кавказский юридический вестник. — 2017. — № 1.
 Лепешко А. Б. Коммуникативный подход к совершенствованию национального законодательства / А. Б. Лепешко; под ред. Т. А. Горупы. — Брест: Альтернатива, 2016. — 184 с.
 Мартышин О. В. Философия права: учебник для магистров. — М.: Проспект, 2017. — 352 с.

Ссылки 
Текст первоначальной версии этой статьи был основан на публикации федерального юридического портала http://www.law.edu.ru/person/person.asp?persID=1138330

Юристы России
Выпускники юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Преподаватели юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Авторы учебников права